Le  de la province de Kai est un clan japonais de samouraïs en descendance directe de Minamoto no Yorimitsu, connu essentiellement au  durant l'époque Sengoku.

Source de la traduction 

Baba (Kai)